Weststadt heißen folgende Orte und Stadtteile:

Weststadt (Baden-Baden), Stadtteil von Baden-Baden
Weststadt (Bonn), Stadtteil im Stadtbezirk Bonn von Bonn
Weststadt (Braunschweig), Stadtteil und Stadtbezirk von Braunschweig
Darmstadt-Weststadt, Gebiet in Darmstadt
Weststadt (Euskirchen) Stadtteil von Euskirchen
Weststadt (Göttingen), Stadtbezirk von Göttingen
Weststadt (Hanau), Teil des Hanauer Stadtteils Kesselstadt
Weststadt (Heidelberg), Stadtteil von Heidelberg
Weststadt (Hildesheim), Stadtteil von Hildesheim
Weststadt (Karlsruhe), Stadtteil von Karlsruhe
Lüneburg-Weststadt, Stadtteil von Lüneburg
Weststadt (Osnabrück), Stadtteil von Osnabrück
Weststadt (Parchim), Stadtteil von Parchim
Weststadt (Pforzheim), Stadtteil von Pforzheim
Weststadt (Ravensburg), Stadtteil von Ravensburg
Weststadt (Schwerin), Stadtteil von Schwerin
Weststadt (Tübingen), Stadtteil von Tübingen
Weststadt (Ulm), Stadtteil von Ulm

Siehe auch:
 Neue Weststadt, Bauprojekt in Esslingen am Neckar
 Westvorstadt
 Westviertel
 Westdorf (Begriffsklärung)
 Westvororte, Stadtteil von Gera